Mamma Mia (kan syfta på:

 Mamma Mia (sång) – en ABBA-sång från 1975.
 Mamma Mia! – en musikal med ABBA-sånger.
 Mamma Mia! (film) – en film som hade premiär 2008.
 Mamma Mia! The Movie Soundtrack – ett soundtrackalbum för Universal Pictures musikalfilm Mamma Mia! från 2008